Ksenija Milevskaja e Urszula Radwańska hanno battuto in finale Sorana Cîrstea e Alexa Glatch 6-1, 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Open di Francia 2007